Аурелио Валкарсел Карол () колумбијски је телевизијски продуцент и редитељ.

Трајекторија

Напомене и референце

Спољашње везе 
 

Колумбијски продуценти
Колумбијски редитељи